Martin Hinteregger, né le  à Sankt Veit an der Glan en Autriche, est un ancien footballeur international autrichien évoluant au poste de défenseur central. Il annonça sa retraite professionnelle à l'âge de 29 ans.

Biographie

Statistiques

Palmarès 
  Red Bull Salzbourg
 Champion d'Autriche en 2012, 2014, 2015, 2016 et 2017.
 Vainqueur de la Coupe d'Autriche en 2012, 2014 et 2015 et 2016.

 Eintracht Francfort 

 Ligue Europa
 Vainqueur : 2022.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international autrichien
Joueur du Red Bull Salzbourg
Joueur du Borussia Mönchengladbach
Joueur du FC Augsbourg
Joueur de l'Eintracht Francfort
Naissance en septembre 1992
Naissance à Sankt Veit an der Glan